Гиль-га́лад (; в переводе «Сияние звезд») — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина имя, под которым был известен Эрейнион, сын Фингона, племянник Тургона, внук Финголфина, правнук Финвэ. Эльф из племени нолдор, шестой и последний Верховный Король нолдор-изгнанников Средиземья. Основал эльфийское государство Линдон.

Возглавлял эльфов Линдона, совместно с нуменорцами разбил Саурона в Эрегионской войне. Во время пленения Саурона в Нуменоре расширил свои земли до Мглистых гор и Лихолесья. После прибытия верных нуменорцев во главе с Элендилом Высоким поддержал создание Арнора. В Войне Последнего Союза соединился с арнорцами у Амон-Сул, с гномами Мории, эльфами Лоринанда и Великой Зелёной Пущи у Мглистых гор. Объединенное войско разбило Саурона на Дагорладе и вторглось в Мордор. После семилетней осады Барад-Дура вожди Последнего Союза на склоне горы Ородруин вступили в бой с самим Сауроном. Гиль-галад и его союзник, король Элендиль, пали в этом бою.

Копьё Гиль-галада называлось Аэглос («снежный шип», «сосулька»).

Как и у Финголфина, его деда, цветами Гиль-галада были синий и серебряный. На гербе же его было изображено двенадцать звёзд.

Биография

Род Гиль-галада 
Гиль-галад относится к роду Финвэ, он сын Фингона или Ородрета. Его двоюродный дед Феанор был королём Нолдор.

История 
Родился в расположенном в Белерианде Хитлуме. Мало что говорится о нём в Первую Эпоху. После гибели своего отца Финголфина в поединке с Морготом, ставший новым Верховным королём нолдор Фингон отослал Гиль-галада в Гавани Фаласа. Но на Гавани Фаласа напал Моргот, и Гиль-галад вместе с Кирданом Корабелом и эльфами-фалатрим бежали на остров Балар.

После того как Фингон погиб в схватке с Готмогом в ходе Битвы Бессчётных Слёз, Нирнаэт Арноэдиад, титул верховного короля нолдор должен был перейти к Гиль-галаду, однако из-за его слишком юного возраста этого не случилось.

Только в конце Первой эпохи, после вести о смерти Тургона, эльфийского владыки Гондолина и брата Фингона, он стал Верховным королём нолдор. После затопления Белерианда проживал в Форлонде (северном Линдоне) и установил отношения с Нуменором. В то же время троюродный брат Гил — Галада Келебримбор правил в Эрегионе, где создал братство ремесленников.

Тогда же во Вторую Эпоху Саурон появился в Средиземье под именем Аннатара, однако Гил-Галад не поверил ему и даже послал весть с предупреждениями в островное королевство людей Нуменор. Саурон, обманув внука Феанора, а заодно и создав в Мордоре Единое Кольцо, вскоре напал на Эрегион. Гиль-галад послал на помощь к своему троюродному брату войско под командованием своего родственника и глашатая Элронда. Но Эрегион пал и Келебримбор погиб, попав в плен к Саурону. Элронд был вынужден отступить в долину Имладрис и основать там Ривенделл. Орочьи орды в ходе вторжения на земли Линдона прорвались к Серым Гаваням, однако после прибытия армии нуменорцев на помощь к Гил — Галаду Саурон был разгромлен и отступил в Мордор. После пленения королем Нуменора Ар — Фаразоном Саурона Гил — Галад расширил границы своего королевства до Великой Лесной пущи и назначил наместником Эриадора Элронда. Гиль-галад поддерживал дружеские отношения с предводителем Верных Дунэдайн и родственником Ар — Фаразона Элендилом, спасшимся после гибели Нуменора и создавшим королевство Арнор в Средиземье. В конце Второй эпохи Гиль-галад вместе с Элендилом погиб от руки Саурона в Войне Последнего союза эльфов и людей, однако и сам Саурон был побежден сыном Элендила Исилдуром (королём Гондора).

«Падение Гиль-галада» 
В романе «Властелин колец» устами Сэма упоминается отрывок из баллады «Падение Гиль-галада» (), представленный ниже (перевод — М. Каменкович и С. Степанова):
Гил-Галад был, — поют о нём, —
Последним славным королём. 
Державу эльфов он простёр 
От моря до Туманных гор.

И ярче тысячи зеркал 
Его разящий меч сверкал, 
И на серебряном щите 
Мерцали звёзды в темноте.
 
Но помнят давние года — 
Ушла с небес его звезда: 
Скатилась и изнемогла 
Во тьме, что Мордор облегла. 

Gil-galad was an Elven-king.
Of him the harpers sadly sing: 
the last whose realm was fair and free 
between the Mountains and the Sea.

His sword was long, his lance was keen, 
his shining helm afar was seen; 
the countless stars of heaven’s field 
were mirrored in his silver shield. 

But long ago he rode away, 
and where he dwelleth none can say; 
for into darkness fell his star 
in Mordor where the shadows are.

Образ Гиль-галада в адаптациях 
Гиль-галада можно увидеть в прологе фильма Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца», где его сыграл актёр Марк Фергюсон.

В сериале компании Amazon «Властелин колец: Кольца власти» роль Гиль-галада исполняет Бенджамин Уокер.

Примечания

Ссылки 
 Песня «Падение Гиль-галада», исполненная группой Anois

Короли Средиземья
Персонажи легендариума Толкина
Эльфы Средиземья
Персонажи романа «Властелин колец»